Уи́льям Сэ́нфорд Э́ванс (; 18 декабря 1869 года, — 27 июня 1949 года) — канадский политик из Манитобы. Мэр Виннипега (1909—1911). Лидер  (1933—1936).

Биография 
Родился в , Онтарио, в семье преподобного Дж. С. Эванса и его супруги Мэри Джейн Во. Окончил  (среднюю школу с усложнённой программой и повышенными требованиями к поступлению) в Гамильтоне, Онтарио. Высшее образование получил в  (одном из колледжей Торонтского университета) и в Колумбийском университете.

Переехав в Манитобу, начал принимать активное участие в деловой и общественной жизни своей новой провинции. В 1901 году им была приобретена газета , в то время — одна из наиболее популярных газет Виннипега. Эванс был главным редактором Winnipeg Telegram до 1905 года, после чего ушёл с этого поста, оставшись владельцем газеты. Также в эти годы им была написана книга о канадском империализме во время Англо-бурской войны.

В 1920 году он продал Winnipeg Telegram, после чего стал соучредителем издательской фирмы, специализировавшейся на новостях в области зерновой промышленности.

В 1904 году Эванс впервые попробовал свои силы в политике, став кандидатом на  в избирательном округе  от Консервативной партии, однако проиграл либералу . В 1909 году он был избран мэром Виннипега, занимал эту должность до 1911 года.

В 1922 году Эванс  одним из десяти депутатов  от многомандатного избирательного округа  (занял четвёртое место по числу полученных голосов). В  (третье место по числу голосов) и  (первое место по числу голосов) был переизбран. В 1931 году, будучи депутатом манитобского заксобрания, он был назначен премьером Британской Колумбии  главой комиссии по делам плодоводческих кооперативов. В своём отчете комиссия Эванса рекомендовала прекратить государственное регулирование плодоводства в Британской Колумбии и вернуться к свободной конкуренции; многие представители отрасли выступили против этого.

В 1933 году Эванс сменил  на посту лидера . Он руководил партией три года, после чего ушёл из политики, не став выдвигать свою кандидатуру на новых выборах лидера и на новых парламентских выборах в 1936 году. На посту лидера партии его сменил .

После ухода из политики Эванс продолжил публиковать новости зерновой промышленности после своего ухода из парламента. Также Уильям Эванс был президентом первого в истории  в Гамильтоне, а затем стал основателем и первым президентом Канадского клуба в Виннипеге .В 1949 году он скончался.

Семья 
В 1900 году Уильям Эванс женился на известной манитобской пианистке .
Их сын  был депутатом Законодательного собрания Манитобы и министром в правительствах  и .

Брат Уильяма,  занимал в 1917—1918 годах пост  Эдмонтона, Альберта.

Примечания

Ссылки 
 

Мэры Виннипега
Издатели Канады
Члены Законодательного собрания Манитобы
Выпускники Колумбийского университета